Slovo Rys má více významů:

 Rys (příjmení) – příjmení
 Rys (rod) – rod kočkovitých šelem
 Rys (souhvězdí) – souhvězdí na severní obloze
 rys ve významu vlastnost
 rys (lingvistika) – rys, neboli příznak, rozhodující vlastnost konstruktu systému v generativní lingvistice
 gen – v genetice gen ve smyslu vloha
 osobnostní rys – termín v psychologii osobnosti
 rys – výsledek rýsování, vyobrazení skládající se z čar vytvořené pomocí základních rýsovacích pomůcek (pravítka, kružítka, úhelníku, …). Je základem technického výkresu. V pravoúhlém promítání se uplatňují: půdorys, bokorys a nárys. Čára znázorňující ohraničení zobrazovaného objektu se nazývá obrys.

Podobná slova 
 Rysy – hora ve Vysokých Tatrách na slovensko-polské státní hranici
 ryš – knižní výraz pro volán (kanýr)
 RIS – více zkratek

Externí odkazy